Johann Gerhard (Goran) Åberg (1868 - 1940) foi um botânico sueco.

Ligações externas
  

Botânicos da Suécia